Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1950 roku w dniach 24 maja – 3 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1950 w tenisie ziemnym
1950 we Francji
French Open według lat